Petika ist der Familienname folgender Personen:
Snježana Petika (* 1967), kroatische Handballspielerin und -trainerin
Tena Petika (* 2000), kroatische Handballspielerin